Петър Крумов може да се отнася за:
 Петър Крумов (диригент) (1934-2021), български диригент
 Петър Крумов (писател) (р. 1988), български писател